Петро III Монг (†490) — патріарх Александрійський.
 Петро III Бодін (†1101) — король Дуклі і цар Болгарії.
 Педро III Великий (*1239 — †1285) — король Арагону і Валенсії, граф Барселони, король Сицилії.
 Петро ІІІ Арон (†1467) — господар Молдови.
 Педру III (*1717 — †1786) — король Португалії.
 Петро III Федорович (*1728 — †1762) — імператор Росії.

Див. також 
 Петро I (значення)
 Петро II (значення)
 Педру III (значення)
 П'єтро III